Melissa P. est :
 le nom de plume de Melissa Panarello, une écrivaine italienne auteur du roman Cent coups de brosse avant d'aller dormir ;
 le titre d'un film hispano-italien sur l'écrivaine, Melissa P., sorti en 2005.

Nom de plume